Rio das Mortes (Mato Grosso)  — rio que banha o estado de Mato Grosso
 Rio das Mortes (Minas Gerais) — rio que banha o estado de Minas Gerais
 Rio das Mortes (filme) – filme para a televisão de 1971 dirigido por Rainer Werner Fassbinder
 Rio das Mortes — distrito do município de São João del-Rei, Minas Gerais

Desambiguação